Stans kan avse följande:

Stans – huvudort i kantonen Nidwalden, Schweiz
Stans, Österrike – kommun i Österrike
Stans (golf) – spelarens placering av fötterna
Stansning – form av bearbetning.